Oelsnitz kan syfta på:

Tyskland 

 Oelsnitz, Erzgebirge, stad i Sachsen, 
 Oelsnitz, Vogtland, stad i Sachsen,